Sisyphos, een figuur uit de Griekse mythologie
 Sysyphus, een muziekstuk van de band Pink Floyd
 (1866) Sisyphus, een planetoïde in de Apollogroep

 Sisyphus (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie van de bladsprietkevers (Scarabaeidae).
 Certonotus sisyphus, een sluipwesp uit de familie van de gewone sluipwespen
 Microcharon sisyphus, een pissebed uit de familie Microparasellidae. 
 Speocyclops sisyphus, een eenoogkreeftjessoort uit de familie van de Cyclopidae

Zie ook
 De mythe van Sisyphus, een essay van de Franse schrijver-filosoof Albert Camus